Hrvatske oružane snage može značiti:
Oružane snage Republike Hrvatske – vojska RH.
Hrvatske oružane snage – vojska NDH.
Hrvatske obrambene snage – dobrovoljačka formacija HSP-a, ponekad zvana Hrvatske oružane snage.